Пожар в Ярославле
 Пожар в Толчковской слободе (1767)
 Пожар в Ярославле (1768)